Base aerea di Smolensk-Severnyj ed ex aeroporto militare
 Aeroporto di Smolensk-Južnyj aeroporto civile dimesso